Sexy:

 «Sexy» — мініальбом української співачки Вєрки Сердючки, випущений в 2020 році
 «Sexy» (1986)  — пісня американського поп-гурту Klymaxx 
 «Sexy» (1991)  — пісня австралійської співачки Мелісси Ткаутц
 «Sexy» (2000)  — пісня американського хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas з їхнього альбому Elephunk
 «Sexy» (2001) — пісня німецько-французького гурту French Affair 
 «Sexy Sadie» (1968) — пісня гурту The Beatles

Див. також